Quiapo puede referirse a:

 Quiapo, localidad en la comuna de Arauco en la provincia de Arauco en Chile.
 Quiapo, uno de los dieciséis distritos de la ciudad de Manila en Filipinas.